Stammheim kan syfta på:

 Stammheim, Köln – en stadsdel i Köln
 Stammheim, Stuttgart – en stadsdel i Stuttgart
 Stammheim, Zürich – en kommun i Schweiz

 Stammheimfängelset – en högsäkerhetsanstalt i Stuttgart
 Stammheimprocessen – rättegången mot medlemmar ur Röda armé-fraktionen
 Stammheim (film) – en film om Röda armé-fraktionen från 1986